Ferreirensi – abitanti di Ferreira Gomes
Ferreirensi – abitanti di Ferreiros
Ferreirensi – abitanti di Muniz Ferreira
Ferreirensi – abitanti di Porto Ferreira